Грана́да () может означать:
 Гранада — город на юге Испании.
 Гранада — провинция на юге Испании.
 Гранада — третий по величине город Никарагуа.
 Гранада — департамент в Никарагуа.
 Гранада — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Антьокия.
 Гранадский эмират — последнее арабское государство в Европе со столицей в Гранаде (1228—1492).
 Новая Гранада — испанское вице-королевство в Южной Америке (1718—1821).
 «Гранада» — песня Агустина Лары (1932).
 «Гранада» — испанский футбольный клуб (основан в 1931 году).

«Гранада 74»: — название испанских футбольных клубов из города Гранада (на профессиональном уровне выступали до 2009 года включительно):
 «Гранада 74» () — основан в 1974 году. В 2007—2009 годах являлся второй командой клуба «Гранада 74», основанного в 2007 году.
 «Гранада 74» () — основан в 2007 году в результате переезда в Гранаду клуба «Сьюдад де Мурсия».

См. также